Gesualdo kan syfta på:

 Gesualdo Bufalino (1920–1996), en italiensk författare
 Carlo Gesualdo (1566–1613), en italiensk kompositör

Geografi

Italien 

 Gesualdo, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Avellino, 

Robotskapade Italienförgreningar